Por Constantia, pode estar à procura de:

 Constantia, uma orquídea
 Constantia, distrito da Cidade do Cabo
 Constantia, vinho sul-africano
 Constantia, antigo nome da cidade de Salamina, na ilha do Chipre

Ver também
Constança

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas